Юн Асон (; род. 18 февраля 2007, Ансан) — южнокорейская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Республики Корея (2021).

Биография 
Начала заниматься фигурным катанием в 2015 году. По информации Международного союза конькобежцев, в ходе спортивной карьеры проживала в городе Намъянджу. Тренировалась в Сеуле под руководством Пак Пинна и Чхве Хёнгён. Над постановкой программ и хореографией работала с Син Йеджи.

В соревновательном сезоне 2020/21 стала серебряным призёром взрослого чемпионата Республики Корея. Благодаря такому неожиданному результату, по мнению агентства Йонхап, Юн завоевала путёвку на взрослый чемпионат мира, но в силу юного возраста не могла участвовать в турнире.

На чемпионате мира среди юниоров 2022 года Юн заняла четвёртое место, продемонстрировав два чистых проката. Она успешно выполнила все заявленные прыжки и дорожки шагов, исполнила несколько вращений максимального четвертого уровня.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Республики Корея